De FIDE Wereldbeker 2021 was een groot schaaktoernooi dat in de Russische stad Sotsji werd gehouden van 12 juli tot en met 6 augustus 2021. Het toernooi werd gespeeld volgens een knock-outsysteem en telt 206 deelnemers. Het toernooi telt dus acht ronden, waarbij sommige spelers in de eerste ronde een bye hadden. Het toernooi werd gewonnen door Jan-Krzysztof Duda.

Het toernooi, dat in theorie ook open stond voor vrouwen, liep parallel met de FIDE Wereldbeker 2021 voor vrouwen. Het is de eerste editie voor vrouwen ooit van dit toernooi.

Regelement

Bedenktijd en gelijkspel
De spelers spelen elke ronde eerst twee partijen tegen elkaar. Hierbij krijgen de spelers 90 minuten voor de eerste 40 zetten. Na de 40ste zet krijgen beide spelers 30 minuten erbij en geldt er tot het einde een increment van 30 seconden per zet.

Indien de stand in 1 - 1 eindigt, zullen er twee partijen worden gespeeld met 25 minuten op de klok plus 10 seconden per zet. Als het daarna nog steeds gelijk staat, worden er twee partijen gespeeld met 10 minuten plus 10 seconden per zet. 

Als het daarna ook nog gelijk staat, worden er twee partijen gespeeld met 5 minuten op de klok plus 3 seconden per zet. 

Als het daarna nog steeds gelijk staat, wordt er een armageddonpartij gespeeld. Hierbij krijgt wit 5 minuten op de klok en zwart 4 minuten. Voor de 60ste zet is er geen increment, na de 60ste zet is er een increment van 2 seconden per zet. Bij remise wordt uitgegaan van een winst voor zwart.

Kwalificaties
De twee hoogst geëindigde spelers (op wereldkampioen Magnus Carlsen na) kwalificeren voor het Kandidatentoernooi 2022. De zes spelers daarna kwalificeren zich voor de FIDE Grand Prix 2022.

Prijzengeld
In totaal was er $1.892.500,- aan prijzengeld beschikbaar. Hiervan werd een vijfde deel ingehouden door de FIDE.

Resultaten
De eerste partij van Caruana tegen Megarento werd onverwacht afgebroken doordat Megarento positief testte op COVID-19. Aronian trok zich terug nadat hij last kreeg van koortssymptomen. Andere spelers die niet op kwamen dagen, kampten voornamelijk met reisproblemen.

Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Sectie 4

Sectie 5

Sectie 6

Sectie 7

Sectie 8

Sectie 9

Sectie 10

Sectie 11

Sectie 12

Sectie 13

Sectie 14

Sectie 15

Sectie 16

Laatste ronden

Zie ook
 FIDE Wereldbeker 2021 (vrouwen)

Externe link
 Officiële website

Schaken in 2021
Schaken in Rusland
Sportevenement in Sotsji